Mild Seven es una marca de tabaco perteneciente a Japan Tobacco. Fue patrocinadora del equipo Renault F1 Team desde 2002 hasta el año 2006, y de esta misma escudería con su anterior estructura como Benetton desde 1994.

Referencias 

Marcas de cigarros